Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Shad :

 l', un patrouilleur en service de 1917 à 1919 ;
 l', un sous-marin de classe Gato en service en 1942 à 1947.

Shad